Марк Лидзбарский (, при рождении Абрам-Мо́тель (Абрам-Мо́рдка) Мошкович Лидзбарский; 7 января 1868, Плоцк, Плоцкая губерния, Царство Польское, Российская империя — 13 января 1928, Гёттинген, Веймарская республика) — немецкий учёный семитолог, внёсший большой вклад в изучение семитской эпиграфики и канонической литературы мандеев.

Родился 26 декабря 1867 года (по старому стилю) в Плоцке, в семье Мошки Левиновича Лидзбарского (1845, Млава — ?) и Цветли Давид-Файвелевны Гросман (1841, Плоцк — 1890), приверженцев хасидизма. После перехода в христианство принял имя «Марк», учился и работал в Германии в университетах Киля, Грайфсвальда и Гёттингена. За научный вклад в изучение эпиграфики учреждена международная медаль имени Лидзбарского.

Избранная библиография 
 Wer ist Chadhir? In: Zeitschrift für Assyriologie. 7 (1892), S. 104—116.
 Einige Bemerkungen zu Stumme’s Tunisischen Märchen. In: ZDMG. 48 (1894), S. 666—670.
 Zum weisen Achikar. In: ZDMG. 48 (1894), S. 671—675.
 Geschichten und Lieder aus den neu-aramäischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Weimar. Emil Felber 1896 (= Beiträge zur Volks- und Völkerkunde IV)
 Eine angeblich neuentdeckte Rezension von 1001 Nacht. In: ZDMG. 50 (1896), S. 152.
 Ein Exposé der Jesiden. In: ZDMG. 51 (1897), S. 592—604.
 Handbuch der nordsemitischen Epigraphik nebst ausgewählten Inschriften. I. Teil: Text. Weimar 1898 (Nachdruck: Georg Olms, Hildesheim 1962)
 Handbuch der nordsemitischen Epigraphik nebst ausgewählten Inschriften. II. Teil: Tafeln. Weimar 1898 (Nachdruck: Georg Olms, Hildesheim 1962)
 Ephemeris für semitische Epigraphik. erster Band: 1900-1902 J. Ricker’sche Verlagsbuchhandlung, Gießen 1902.
 Altsemitische Texte. erstes Heft: Kanaanäische Inschriften (Moabitisch, Althebräisch, Phönizisch, Punisch). Alfred Töpelmann, Gießen 1907.
 Das mandäische Seelenbuch. In: ZDMG. 61 (1907), S. 689—698.
 Ephemeris für semitische Epigraphik. zweiter Band: 1903-1907. Alfred Töpelmann, Gießen 1908.
 Sabäisch «Orakel». In: ZDMG. 67 (1913), S. 182.
 Das Johannesbuch der Mandäer. Einleitung, Übersetzung, Kommentar. Alfred Töpelmann, Gießen 1915.
 Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere. In: Der Islam. 8 (1918), S. 300.
 Ein Desideratum. In: Der Islam. 8 (1918), S. 300—301.
 Zu arabisch fahhar. In: ZDMG. 72 (1918), S. 189—192.
 Mandäische Liturgien. Mitgeteilt, übersetzt und erklärt. Berlin 1920 (= Abhandlungen d. königl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, phil.-hist. Kl. NF XVII, 1)
 Altaramäische Urkunden aus Assur. J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, Leipzig 1921 (Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft in Assur, E: Inschriften V) (Nachdruck: Otto Zeller, Osnabrück 1970)
 Salam und Islam. In: Zeitschrift für Semitistik und verwandte Gebiete. 1 (1922), S. 85-96.
 Ginza. Der Schatz oder Das große Buch der Mandäer. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen und J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung, Leipzig 1925 (online; PDF-Datei; 19,00 MB).

Примечания

Литература 
 Mark Lidzbarski: Auf rauhem Wege. Jugenderinnerungen eines deutschen Professors. Gießen 1927.
 Walter Bauer: Mark Lidzbarksi zum Gedächtnis. In: Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Geschäftliche Mitteilungen 1928/29. S. 71-77.
 Enno Littmann: Ein Jahrhundert Orientalistik. Lebensbilder aus der Feder von Enno Littmann und Verzeichnis seiner Schriften. Zusammengestellt von Rudi Paret und Anton Schall, Wiesbaden 1955, S. 46-51.
 Albert Dietrich: Lidzbarski, Mark. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 14, Duncker & Humblot, Berlin 1985, ISBN 3-428-00195-8, S. 470 (Digitalisat).
 Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Band 16, de Gruyter, Berlin 2008, S. 36-39

Семитологи
Эпиграфисты
Преподаватели Грайфсвальдского университета
Преподаватели Гёттингенского университета
Мандеи
Члены Гёттингенской академии наук